Königsteiner Straße steht für:
 Königsteiner Straße (Bad Soden am Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Soden am Taunus
 Königsteiner Straße (Frankfurt am Main)
 Königsteiner Straße (Gohrisch), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gohrisch
 Königsteiner Straße (Kelkheim, Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kelkheim (Taunus)
 Königsteiner Straße (Königstein, Sächsische Schweiz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Königstein (Sächsische Schweiz)
 Königsteiner Straße (Kronberg im Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kronberg im Taunus
 Königsteiner Straße (Pirna), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile) und Liste der Kulturdenkmale in Pirna (westliche Stadtteile)
 Königsteiner Straße (Rosenthal-Bielatal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Rosenthal-Bielatal